

Cinema 
 La città nuda (The Naked City) – film del 1948 diretto da Jules Dassin

Musica 
 Naked City – gruppo musicale statunitense
 Naked City – album dei Naked City del 1989

Televisione 
 La città in controluce (Naked City) – serie televisiva statunitense in onda dal 1958 al 1963